Пик-Дистрикт (: «край вершин», «скалистый край») — возвышенная местность в центральной и северной Англии, находящаяся преимущественно в северном Дербишире, а также захватывающая Чешир, Большой Манчестер, Стаффордшир, Саут-Йоркшир и Уэст-Йоркшир.

Большая часть территории принадлежит национальному парку Пик-Дистрикт, образованному в 1951 году и ставшему первым национальным парком на Британских островах. Территория парка условно подразделяется на северную (Дарк-Пик, ) и южную (Уайт-Пик, ) части. Геологическую основу первой составляют грубозернистые песчаники или гравелиты, и она, в основном, занята вересковыми пустошами. Вторая сложена преимущественно известняками; здесь сосредоточена большая часть населения района. Близость к крупным городам, таким как Манчестер и Шеффилд, а также к графствам Ланкашир, Большой Манчестер, Чешир, Стаффордшир, Саут-Йоркшир и Уэст-Йоркшир в соединении с удобным автомобильным и железнодорожным сообщением способствовала росту популярности парка, который посещают около 22 миллионов человек в год. Национальный парк Пик-Дистрикт считается вторым в мире по частоте посещений, уступая лишь Фудзи-Хаконэ-Идзу в Японии.

География 

Местность занимает южные отроги Пеннинских гор, поэтому её рельеф представлен, в основном, возвышенностями — около 300 м ( футов) над уровнем моря, с высшей точкой на плато Киндер-Скаут — 636 м ( футов). Несмотря на название, ландшафт «скалистого края» лишён острых горных пиков и характеризуется пологими холмами и уступами (эскарпами), сложенными грубозернистыми песчаниками или гравелитами. Поблизости расположены крупные городские агломерации Хаддерсфилда, Манчестера, Шеффилда, Дерби и Сток-он-Трента.

Территория национального парка составляет  (555 кв. миль) (графства Дербишир, Чешир, Большой Манчестер, Стаффордшир, Саут-Йоркшир и Уэст-Йоркшир) и включает большую часть местности, обычно называемой Пик-Дистрикт. На севере парк ограничен автострадой A62 между Марсденом и Мелтхемом, на северо-западе — Олдемом, на юге — автострадой A52 и пригородами Эшбурна. В границы парка не входят застроенные и промышленные районы, например, город Бакстон и расположенные рядом карьеры находятся в узком «коридоре», с трёх сторон окружённом территорией парка. Тем не менее, город Бейквел и многочисленные деревни непромышленного запада Шеффилда находятся в черте парка. По состоянию на 2010 год Пик-Дистрикт является пятым по величине национальным парком Англии и Уэльса. В Великобритании обозначение «национальный парк» означает, что существуют некоторые ограничения, чтобы защитить территорию от несоответствующего развития, и что Администрация национальных парков заботится о ней, а не то, что земля является собственностью государства и должна быть необитаема.

12 % территории парка принадлежит Национальному доверительному фонду, который занимается охраной местностей, представляющих интерес для истории или уникальных по красоте. Эта организация не получает государственного субсидирования. Угодья, принадлежащие фонду (Хай-Пик, Сауф-Пик, Лонгхоу), включают в себя такие важные с экологической или геологической точки зрения территории как вересковая пустошь Бликлоу, уступ Дервент-Эдж, поселение Хоуп-Вудлендс, холм , долина Доувдейл, деревня Миллдейл, район Виннатс-Пасс. Администрация национальных парков владеет около 5 % территории. Среди других собственников земли значатся несколько компаний по водоснабжению.

Геология 
Геологическую основу «скалистого края» составляют почти исключительно осадочные горные породы каменноугольного периода. Они содержат карбоновые известняки, гравелиты и грубозернистые песчаники, лежащие выше, а также пласты каменного угля, хотя последние встречаются только на границах парка. Кроме того, изредка на поверхность выходят магматические и эффузивные горные породы, туфы и вулканические агломераты.

Общая геологическая структура местности напоминает широкий купол с разломами и складками на западных краях. Поднятие земной коры и эрозия фактически уничтожили вершину этого купола, в результате чего образовалось концентрическое обнажение пород с каменноугольными пластами на восточном и западном краях, карбоновыми известняками в основании и песчаниками Миллстоун-Грит между ними. Южный край купола перекрывается триасовыми песчаниками, хотя они в основном находятся вне территории парка.

Центральная и северная части региона, где карбоновые известняки залегают вблизи поверхности, известны как Уайт-Пик, в отличие от Дарк-Пик с широкими полосами вересковых пустошей и обнажениями песчаников Миллстоун-Грит.

Тектонические движения земной коры во время и после каменноугольного периода способствовали поднятию рельефа, особенно на западе, и образованию складчатого залегания слоёв горных пород по оси север-юг. Местность испытала меридиональное тектоническое поднятие, и в результате сформировался антиклинальный купол, а затем глинистые сланцы и песчаники на протяжении длительного времени подвергались процессам выветривания, что привело к обнажению известняков. В конце каменноугольного периода земная кора была затоплена морем, в результате чего образовались новые слои осадочных пород.

Спустя некоторое время после их формирования в известняке появились минеральные жилы. Эти жилы разрабатывались в поисках свинца с римских времён.

Территория по меньшей мере единожды покрывалась льдом во время одного из ледниковых периодов, случавшихся за последние 2 миллиона лет (скорее всего, во время оледенения  лет назад), о чём свидетельствуют ледниковые наносы и валунная глина, находимые на территории края. Однако она не была покрыта льдом во время последней ледниковой эпохи, достигнувшей своего пика  лет назад.

Водоёмы 
Территория изрезана долинами рек, где построено большое количество водохранилищ. В верхнем течении реки Деруэнт и её притоков Уай и Ноу в первой половине XX века появились водохранилища Хоуден, Деруэнт и Ледибоуэр.

Водоёмы края относятся к бассейнам разных рек: в северо-восточной части — реки Дон, северо-западной — Мерси, южной — Трента.

В литературе и искусстве 
Местные пейзажи веками служили источником вдохновения для писателей. Некоторые уголки края являются, по мнению Радьфа Эллиота и других исследователей, местом действия поэмы XIV века «Гавейн и Зелёный Рыцарь»; например, расщелина Ладс-Чёрч считается прообразом Зелёной Часовни.

В Крае Вершин есть деревня Надежда (Хоуп), Долина Надежды.

Здесь распространён английский народный праздник Украшения источников ().

Примечания 
 Комментарии

 Примечания

Ссылки 

Официальный сайт Национального парка «Скалистый край»
Национальный доверительный фонд: Скалистый край
Национальный парк «Скалистый край» — образовательный сайт — включает в себя интерактивную карту
История Скалистого края в изложении Роли Смит

Национальные парки Великобритании
Геологические обнажения